Li Xin (; ur. 31 sierpnia 1992 w Harbinie) – chińska biegaczka narciarska. W 2010 roku brała udział w zimowych igrzyskach olimpijskich. Wystąpiła również na mistrzostwach świata. Tylko raz punktowała w zawodach pucharu świata. Swój największy sukces i jednocześnie debiut odniosła 16 lutego 2007 w chińskim Changchun, zajmując 24. miejsce w biegu na dystansie 10 km techniką dowolną.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Igrzyska azjatyckie

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2019/2020

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 Rezultaty na stronie FIS 
  

Chińscy olimpijczycy
Chińscy biegacze narciarscy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Urodzeni w 1992
Ludzie urodzeni w Harbinie